Reithinger ist der Familienname folgender Personen:

 Gilles Reithinger (* 1972), französischer Geistlicher, Weihbischof in Straßburg
 Otfried Reithinger (* 1938), deutscher Arzt und Verbandsfunktionär